Le Petit Catéchisme est un ouvrage d'instruction religieuse chrétienne utilisé dans les écoles, les paroisses et les diocèses. Dans l'Église protestante luthérienne, il est aussi destiné à un usage d'instruction, lors des cours de catéchisme, mais notamment à nourrir la piété privée individuelle et familiale. Il n'a pas la même autorité que le . Le premier catéchisme publié a été, en 1529, le Petit Catéchisme de Luther, un ouvrage important du théologien protestant Martin Luther. 

Dans l'Église catholique :
Petit catéchisme de Bellarmin est un catéchisme écrit par Robert Bellarmin et publié en 1597.
Le Catéchisme impérial est le livre de catéchèse employé dans les paroisses françaises sous le règne de Napoléon.
Le Petit Catéchisme de Québec est le catéchisme utilisé dans les paroisses et écoles canadiennes au  et au début du .  
Le Catéchisme de Baltimore est un ouvrage d'instruction religieuse utilisé par les élèves catholiques américains de 1880 à 1960.
Le Catéchisme national est un petit catéchisme français publié en 1947.
Le Petit Catéchisme du curé d'Ars est un livre religieux écrit par Jean-Marie Vianney. 
Le Petit Catéchisme de la confession est un livre écrit par l'évêque Fabian Bruskewitz.
Le Petit Catéchisme eucharistique est un livre écrit par le cardinal Francis Arinze. 
Le Compendium du Catéchisme de l'Église catholique de 2005 est appelé Petit Catéchisme de l'Église catholique.

Il existe des petits catéchismes non chrétiens, dont la forme est inspirée des modèles chrétiens, notamment le Petit Catéchisme de l'athée Pierre, un livre qui enseigne la philosophie athée de façon systématique.

Ouvrage théologique chrétien